Allianz Stadium (Sydney)
 Allianz Stadium (Turyn)